
Termin MAL ima više značenja.

 Metil aminolevulinat
 Mal (narod), urođenička etnička grupa u Laosu i Tajlandu.